John Petre ist der Name folgender Personen:

*John Petre, 1. Baron Petre (1549–1613), englischer Politiker und Adliger
John Petre, 5. Baron Petre (1629–1684), englischer Politiker und Adliger
John Petre, 18. Baron Petre (* 1942), britischer Politiker und Adliger